«Современная любовь» () — американская романтическая комедия, телесериал-антология, основанный на реальных историях, опубликованных в колонке The New York Times. Премьера шоу состоялась 18 октября 2019 года на Amazon Prime Video.

24 октября 2019 года стало известно, что сериал был продлён на второй сезон, который увидел свет 13 августа 2021 года.

Актёры и персонажи 

 Энн Хэтэуэй — Лекси
 Тина Фей — Сара
 Энди Гарсиа — Майкл
 Дев Патель — Джошуа
 Кэйтлин МакГи — Эмма
 Джон Слэттери — Дэннис
 Брэндон Виктор Диксон — Дэниэл
 Кэтрин Кинер — Джули
 Джулия Гарнер — Мэдди
 Кристин Милиоти — Мэгги Митчелл
 Оливия Кук — Карла
 Эндрю Скотт — Тобби
 Брэндон Кайл Гудман — Энди
 Ши Уигхэм — Питер
 Гари Карр — Джефф
 София Бутелла — Ясмин
 Джон Галлахер-младший — Роб
 Куинси Тайлер Бернстайн — Сильвия 
 Лоренс Посса — Гузмин
 Эд Ширан — Мик
 Джейн Александер — Марго
 Питер Хэрман — Филипп
 Джеймс Саито — Кенджи
 Джадд Хирш — полицейский/продавец/таксист

Эпизоды

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2019 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы-антологии США